Boldești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
Boldești (Alba), Dorf im Kreis Alba
Boldești (Iaşi), Dorf im Kreis Iași
Boldești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
Boldești-Gradiștea, Gemeinde im Kreis Prahova
Boldești-Scăeni, Stadt im Kreis Prahova